droga ekspresowa H6 (Słowenia)
 H6 (materiał wybuchowy)
 H6 – skrótowe oznaczenie sześciocylindrowego silnika typu bokser
 HMS H6 – brytyjski okręt podwodny
 H-6 – polski holownik Marynarki Wojennej